Peter McNamara e Paul McNamee erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro Robert Lutz e Stan Smith.

Peter Fleming e John McEnroe hanno battuto in finale 6–4, 6–4, 6–4 Lutz e Smith.

Teste di serie

 Peter Fleming /  John McEnroe (campioni)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (semifinali)
 Robert Lutz /  Stan Smith (finale)
n/a
 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (terzo turno)
 Marty Riessen /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (primo turno)
 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (terzo turno)

 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno) 
n/a 
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (secondo turno) 
 Fritz Buehning /  Ferdi Taygan (quarti di finale) 
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (secondo turno) 
 Andrew Pattison /  Butch Walts (primo turno) 
 Craig Edwards /  Eddie Edwards (primo turno) 
 Frew McMillan /  Buster Mottram (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1981